Le Pays du Perche d'Eure-et-Loir, ou Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et le développement du Perche d'Eure-et-Loir, est une ancienne structure de regroupement de collectivités locales française située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire.

Cette structure intercommunale du Perche, qui s'étendait en partie sur deux régions dont l'histoire et la géographie sont proches, le Thymerais au nord et le Perche-Gouët au sud, regroupait 74 communes euréliennes. Elle était l'un des cinq pays du département d'Eure-et-Loir et l'un des 31 pays de la région Centre-Val de Loire.

Son rapprochement depuis plus de 30 ans avec le Pays du Perche ornais permet la conduite des projets communs de développement local durable à l’échelle du Grand Perche à l'instar du Parc naturel régional du Perche, à cheval sur les deux territoires, ou d'un site internet commun aux deux structures. 

L'ensemble des deux pays regroupait plus de  habitants, 185 communes et 14 communautés de communes .

Historique 
 1978 : contrat d'Aménagement Rural
 1981 : contrat de Pays d'Accueil
 1990 : contrat d'Initiatives Locales
 1996 : l'association ACARP devient le SIAP
 1998 :  régional du Pays du Perche
 2005 :  régional du Pays du Perche
 2011 :  régional du Pays du Perche
 2016 : remplacement par le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Perche d'Eure-et-Loir

Composition 
Le Pays du Perche d'Eure-et-Loir réunissait 6 communautés de communes :
 la communauté de communes du Perche
 l'ancienne communauté de communes de l'Orée du Perche
 l'ancienne communauté de communes du Perche-Gouët
 l'ancienne communauté de communes du Perche senonchois
 l'ancienne communauté de communes du Perche thironnais
 l'ancienne Communauté de communes des Portes du Perche

Compétences 
Outre le dépôt d'une candidature de Pôle d'excellence rurale, les objectifs du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et le développement du Perche d'Eure-et-Loir tenaient essentiellement en l'aménagement équilibré des équipements et services sur le territoire, notamment sur :
 l'optimisation des transports et développement des déplacements doux ;
 la facilitation d'un accès aux savoirs, à la culture et à la formation ;
 le soutien à l'agriculture novatrice et durable ;
 le développement d'une qualité de vie attractive ; 
 la redynamisation de l'économie en lien avec les ressources locales ;
 l'habitat.

Dissolution 
Le pays est dissout le  avec un transfert de compétences et de personnels au Pôle d'équilibre territorial et rural du Perche d'Eure-et-Loir .

Notes et références

Voir aussi

Articles internes 
 Liste des intercommunalités d'Eure-et-Loir
 Liste des communes d'Eure-et-Loir
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Carte interactive des communes d'Eure-et-Loir Conseil Général d'Eure-et-Loir
 Site officiel du Grand Perche (Perche Ornais et Perche d'Eure-et-Loir)
 Carte du Grand Perche
 Rapport d'activité 2010 du pays du perche d'Eure-et-Loir

Pays d'Eure-et-Loir
Perche
Thymerais